«Мільйо́н ро́ків до на́шої е́ри» — назва декількох кінострічок.
 «Мільйон років до нашої ери» () — фентезійнний фільм (1940) режисера Гарольда Роуча.
 «Мільйон років до нашої ери» () — фентезійний і пригодницький фільм (1966) режисерів Дона Чеффі та Рея Гаррігаузена.
 «Мільйон років до нашої ери» () — комедійний фільм (2004) режисера Алена Шаби.

Див. також 
 10 тисяч років до нашої ери (фільм)